Chirac (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Chirac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Jacques Chirac – polityk francuski, prezydent Francji w latach 1995-2007 (1932-2019)